Elias Pistorius ist der Name folgender Personen:

* Elias Pistorius senior (auch: Elias Beck; 1590–1664), deutscher lutherischer Theologe, Prediger, Pastor und Rektor
 Elias Pistorius junior (auch: Elias Beck; 1624–1668), evangelischer Theologe, Hofprediger und Konsistorialassessor